Романко́в (в женском роде — Романко́ва) — русская фамилия. Известные носители:

 Романков, Александр Андрианович (1923—1945) — Герой Советского Союза.
 Романков, Леонид Петрович (род. 1937) — российский политик и правозащитник, сын П. Г. Романкова.
 Романков, Пётр Григорьевич (1904—1990) — советский химик-технолог, член-корреспондент АН СССР.

Топоним 
 Романков — село в Обуховском районе Киевской области Украины.

См. также 
 Романьков